

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Muller, Y“ beginnt.

Muller, Y 



Muller, Yv 
 Muller, Yvan (* 1969), französischer Automobilrennfahrer
 Müller, Yves (* 1989), Schweizer Eishockeyspieler